Mesoikopleura är ett släkte av ryggsträngsdjur. Mesoikopleura ingår i familjen lysgroddar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lysgroddar
Mesoikopleura